

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (Accepted); в статусе ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (Unplaced).
 В списке приведены таксоны в ранге вида и ниже, из них 490 подтвержденных, включая 4 вида гибридного происхождения; и 128 ожидающих подтверждения.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 

 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

B 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

C 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

D 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

F 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

G 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

H 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

I 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

J 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

K 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

L 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

M 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

N 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

O 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

P 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

Q 
 Ⓐ 
 Ⓐ

R 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

S 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

U 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

V 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

W 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

X 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

Y 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Z 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

Виды гибридного происхождения 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Примечания 

Соссюрея